El término Valga puede referirse a:

España 
 Valga, un municipio de España.

Estonia 
 Valga, un municipio urbano (ciudad) de Estonia.
 Condado de Valga, un condado de Estonia.